Карвет () — фамилия:

 Карвет, Джо (1918—1985) — канадский хоккеист, правый крайний нападающий.
  — бывшая канадская питчер, игравшая в .
  — британский философ и логик XIX и XX веков.
  — бывший американский политик в штате Южная Дакота.
  — служил в качестве главного разведчика бойскаутов Южной Африки.

См. также